Leguanen, een schubreptiel behorend tot de orde hagedissen
 Leguaan (scheepvaart), een fors uitgevoerd stootkussen rond de boeg van een schip